
À l'origine, dans les années 1970, le terme « heavy metal » était synonyme de hard rock, cette équivalence est encore employée tout particulièrement aux États-Unis.

Musique 
 Heavy metal (ou simplement metal), tous les genres et sous-genres dans un sens large et général.
 Heavy metal traditionnel, tendance esthétique dérivée du hard rock, qui au cours des années 1970-1980 s’est démarquée de celui-ci, en s’éloignant de ses racines blues.
 Umlaut heavy metal, caractère diacritique, placé au-dessus des lettres du nom d'un groupe metal pour lui donner un aspect germanique

Divertissement 
 Heavy Metal, édition américaine du magazine français de bande dessinée Métal hurlant
 Heavy Metal, titre original du film d'animation canadien Métal hurlant (1981)
 Heavy Metal 2000, série d'animation franco-américaine, suite du film Heavy Metal (Métal hurlant)
 Heavy Metal, jeu de rôle créé par Croc
 Heavy Metal, groupe de super-vilains robotiques de l'univers de bande dessinée Marvel

Voir aussi 
 
 
 
Homonymie de titre